Le Petit Jacques peut faire référence à :
 Le Petit Jacques, un roman de Jules Claretie de 1872
ainsi qu'aux adaptations théâtrales et cinématographiques qui en ont été faites :
 Le Petit Jacques, drame en 5 actes et 9 tableaux de Pierre Decourcelle, joué pour la première fois au théâtre de l'Ambigu le  
 Le Petit Jacques, film de Georges Monca sorti en 1913, avec Maria Fromet dans le rôle-titre
 Le Petit Jacques, film de Georges Lannes et Georges Raulet sorti en 1923, avec André Roanne dans le rôle-titre
 Le Petit Jacques, film de Gaston Roudès sorti en 1934, avec Gaby Triquet dans le rôle titre
 Le Petit Jacques, film de Robert Bibal sorti en 1953, avec Christian Fourcade dans le rôle-titre

Le P'tit Jacques est aussi le nom d'un théâtre de  marionnettes lillois.